Вартежу има више значења:

 Вартежу (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Вартежу (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији